S is de negentiende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter S kan verwijzen naar:

In de aardrijkskunde
S, op een kaart of kompas de afkorting van het Engelse woord south (zuid)

In de biologie
S, aanduiding voor de kegeltjes in het menselijk oog die het gevoeligst zijn voor kortgolvig licht (<Engels: short)

In de informatica
S, een programmeertaal
<s> (doorgehaalde tekst) in HTML; zie Lijst van HTML-elementen

In de muziek
S, de gebogen buis waaraan het dubbelriet van een fagot wordt bevestigd
S, afkorting van solo
S, afkorting van soprano
S., symbool voor sinistra, als aanduiding dat met de linkerhand moet worden gespeeld

In de scheikunde
S, het chemisch element zwavel (<Latijn: sulphur)

In de natuurkunde
S, symbool voor spin (intrinsiek impulsmoment)
S, symbool voor entropie in de thermodynamica
S, symbool voor actie in de mechanica
S, symbool voor vreemdheid (strangeness) in de deeltjesfysica
S, symbool voor siemens, de SI-eenheid van elektrische geleiding
S, symbool voor stère, een kubieke meter gestapeld rondhout
s, symbool voor het spin-kwantumgetal in de kwantummechanica
s, symbool voor seconde, de SI-eenheid van tijd
s, een orbitaaltype (<Engels: sharp)
s, symbool voor afgelegde weg in de kinematica (bewegingsleer)

In de numismatiek
S, Schraplau (Duitsland) op grafelijke munten vanaf de 16e eeuw
S, Stuttgart (Duitsland) in de 17e eeuw
S, Schwabach (Duitsland) in de Frankische tijd
S, Smolník (Tsjechië) in de Oostenrijk-Hongaarse periode
S, Solothurn (Zwitserland) in de periode van de Helvetische Republiek tussen 1798 en 1803
S, Troyes (Frankrijk) tussen 1540 en 1698 (deels met kroon)
S, Reims (Frankrijk) tussen 1679 en 1772
S, Segovia (Spanje) tot de 16e eeuw
S, Sevilla (Spanje) vanaf de 16e eeuw
S, Stockholm (Zweden) in de 15e en 16e eeuw
S, Sydney (Australië) op Britse sovereigns tussen 1871 en 1931
S, Sadhora (Oekraïne) onder de Baltische Duitser Peter Nicolaus von Gartenberg tussen 1771 en 1774
S, San Francisco (Verenigde Staten) tussen 1854 en 1955, ook tussen 1942 en 1944 gebruikt door Nederland, Curaçao en de Fiji-eilanden
S, Santiago (Chili), als 'So' vanaf 1743

Boek en film
S. (John Updike), een boek uit 1988 van John Updike
S. (film), een film uit 1998 van Guido Henderickx

Overig
S, de landcode voor Zweden op een auto (<Zweeds: Sverige)
S, in een Duits kenteken de aanduiding voor het district Stuttgart
S, afkorting van Socialdemokraterne, de sociaaldemocratische partij van Denemarken
S, een maataanduiding op kledingstukken (<Engels: small)
S, afkorting van Sextus of Servius in Latijnse namen
S, afkorting van het Latijnse woord Senatus (senaat)
S, afkorting van het Latijnse woord Sanctus (heilig(e))
s, afkorting van het Latijnse woord sub (onder, bij)
s, symbool voor de Britse shilling (maar eigenlijk een afkorting van het Latijnse soldi)
S, aanduiding voor het paard (Springer) in Duitse notatie van schaakpartijen

Zie ook 
Lange s, voor het letterteken ſ
s-blok, een verzamelnaam voor bepaalde scheikundige elementen
S-bocht
Š, Ś, Ŝ, Ş en Ș, grafemen die in verschillende contexten worden gebruikt
$: het dollarteken